Kronosaurus is een geslacht van grote uitgestorven zeereptielen uit het Vroeg-Krijt, dat behoorde tot de Pliosauridae. Dit geslacht is vernoemd naar Kronos, een van de Titanen uit de Griekse mythologie.

De bekendste soort is Kronosaurus queenslandicus. Een tweede soort, Kronosaurus boyacensis, geldt als omstreden. Fossielen zijn gevonden in zowel Queensland, Australië, als in de Paja-formatie nabij Villa de Leyva in Colombia en zijn gedateerd op 120-110 Ma (Aptien-Albien). Kronosaurus is verwant aan Liopleurodon.

Beschrijving 

Kronosaurus was één de grootst bekende pliosauriërs, hoewel de exacte lengte onduidelijk is. Jarenlang werd de totale lengte van dit zeereptiel geschat op ongeveer 13 meter, maar recente onderzoeken suggereren een lengte van maximaal 10 meter. Met zijn gestroomlijnde lichaam en zijn vier grote, peddelvormige vinnen was Kronosaurus een snelle zeebewoner. Van tijd tot tijd moest Kronosaurus naar het wateroppervlak om te ademen. In tegenstelling tot de meeste mariene reptielen, die hun neusgaten moeten sluiten onderwater, had Kronosaurus een neus die zo ontwikkeld was dat dit dier in staat was onderwater te ruiken en tegelijkertijd zijn adem in te houden. Naast dit reukvermogen had deze pliosauriër ook een goed zicht gezien de grote ogen. Kronosaurus had een korte hals en een grote, afgeplatte kop, waarin zich tot 25 cm lange tanden en krachtige kaken bevonden. De schedel maakte met zijn 2,7 meter ongeveer een derde van de totale lichaamslengte uit en was aanzienlijk krachtiger dan die van de grootste carnivore dinosauriërs zoals Tyrannosaurus. De voortanden waren vlijmscherp en bedoeld voor het scheuren van vlees, terwijl de achterste tanden ronder waren en gebruikt werden voor het kraken van de schelpen van ongewervelde zeedieren zoals ammonieten. Kronosaurus voedde zich onder meer met pijlinktvissen, haaien, grote beenvissen, zeeschildpadden, ichthyosauriërs en zelfs zijn verwanten, de plesiosauriërs, zoals Woolungasaurus. Gefossileerde plesiosauriërs en schildpadden zijn bekend als maaginhoud bij gevonden exemplaren van Kronosaurus. Een nauwe verwant van Kronosaurus was de Brachauchenius.

Zie ook 
 Paja-formatie
 Mosasaurus

Plesiosauria
Krijt